Het masker van de rode dood, een novelle uit 1842 van Edgar Allan Poe;
The Masque of the Red Death (film), een verfilming van de gelijknamige novelle door Roger Corman.